Het seizoen 1982/83 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in september 1982 en eindigde in mei 1983. De competitie werd gewonnen door KV Mechelen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KV Mechelen 
 K. Beringen FC

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 K. Sint-Niklase SK (kampioen in Derde Klasse A)
 VV Overpelt-Fabriek (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KV Mechelen (kampioen)
 K. Beringen FC (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Oudenaarde 
 K. Stade Leuven

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2